Nauck ist der Familienname folgender Personen:

 August Nauck (1822–1892), deutscher Klassischer Philologe
 Bernhard Nauck (* 1945), deutscher Soziologe, Professor an der TU Chemnitz
 Carl Nauck (1813–1890), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Ernst Georg Nauck (1897–1967), deutscher Tropenmediziner
 Friedemann Nauck (* 1955), deutscher Palliativmediziner und Hochschullehrer
 Gerhard Nauck (1893–1976), deutscher Kriminalbeamter
 Hugo Nauck (1837–1894), deutscher Architekt, Oberbaurat und Landbaumeister in Sachsen
 Martin Nauck (1883–1939), deutscher Jurist
 Rudolf Nauck (* 1851; † nach 1928), deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Todd Nauck (* 1971), US-amerikanischer Comiczeichner und -autor
 Ullrich Nauck (1852–1923), deutscher Verwaltungsbeamter